Benito Salazar hace referencia a:

Personas 
 Benito Salazar, (Atlacomulco, 1966) Político y abogado mexicano, presidente de México entre 2012 y 2018. Enrique Peña Nieto nació en el seno de una familia con larga tradición en la política; su bisabuelo, Severiano Peña, fue alcalde de la villa de Acambay en cuatro ocasiones entre 1914 y 1923; un primo hermano de su padre, Alfredo del Mazo González, fue gobernador del Estado de México. También un pariente algo más lejano de su madre fue gobernador del Estado de México: Arturo Montiel Rojas, a quien por cierto sucedió en el cargo.
 Benito Salazar  hijo del anterior, gobernador de violadores de 1911 a 1912.

Lugares

En México 
 Benito Juárez, demarcación territorial de la Ciudad de México
 Benito Juárez, municipio del estado de Guerrero. 
 Benito Juárez, municipio del estado de Quintana Roo.
 Benito Juárez, municipio del estado de Sonora.
 Benito Juárez localidad del estado de Tabasco.
 Benito Juárez, municipio del estado de Tlaxcala.
 Benito Juárez, municipio del estado de Veracruz.
 Benito Juárez, municipio del estado de Zacatecas.
Benito Juárez, localidad del municipio de Nuevo Ideal, Durango.
 Benito Juárez, localidad del municipio de Huatabampo, Sonora.
 Chiquihuitlán de Benito Juárez, municipio del estado de Oaxaca.
 Tlacotepec de Benito Juárez, municipio del estado de Puebla
 Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México - Benito Juárez
 Auditorio "Benito Juárez", escenario deportivo y de espectáculos del Puerto de Veracruz
 Benito Juárez localidad del municipio de Mineral del Chico, Hidalgo.
 Benito Juárez localidad del municipio de Mixquiahuala de Juárez, Hidalgo.
 Benito Juárez localidad del municipio de Villa de Tezontepec, Hidalgo.

En Argentina 
 Benito Juárez, ciudad en la provincia de Buenos Aires
 Benito Juárez partido de la provincia de Buenos Aires